Таксиархис Фунтас (; род. 4 сентября 1995, Месолонгион) — греческий футболист, нападающий клуба «Ди Си Юнайтед» и сборной Греции.

Карьера

Клубная 
Таксиархис Фунтас занимался в молодёжной академии AEK. 17 марта 2012 года Фунтас дебютировал за АЕК против «Астераса», став самым молодым игроком, сыгравшим за АЕК Афины в матче Суперлиги в возрасте 16 лет 6 месяцев и 13 дней. В этой игре он сыграл 31 минуту. 22 апреля 2012 года он впервые вышел в стартовом составе, в последний день регулярного чемпионата 2011/2012 против «Доксы», отыграв все 90 минут. 28 октября 2012 года Фунтас забил свой первый гол за клуб в ворота «Платаньясом», таким образом став самым молодым игроком, забивавшем за «АЕК», на тот момент ему было 17 лет и 54 дня. 18 октября 2012 года он забил гол в ворота «Верии». 3 ноября 2012 года он забил гол в ворота ПАС. После этого матча он также был удостоен награды MVP. 16 марта 2013 года он забил свой 4-й гол и снова в ворота «Верии», ударив с левой ноги. Когда клуб был понижен, игрока отпустили.

В сентябре 2013 года Фунтас присоединился к австрийскому клубу «Ред Булл Зальцбург» подписав четырёхлетний контракт. После подписания контракта клуб решил на шесть месяцев отдать игрока в свой фарм-клуб «Лиферинг», выступающий в Второй лиге Австрии по футболу.

В начале 2014 года Фунтаса арендует клуб «Грёдиг» до конца сезона. Неделю спустя Фунтасу удалось дебютировать в австрийской Бундеслиге.

В начале сезона 2014/15 Фунтас переходит в аренду в клуб «Паниониос» и возвращается в греческую Суперлигу. Исключительный сезон Фунтаса с «Паниониосом» заставил «Астерас» начать переговоры с «Ред Булл Зальцбург» по поводу аренды футболиста, с возможностью правой выкупа, если молодой футболист убедит клуб своей игрой. В конечном итоге греческий футболист перешёл на правах аренды в «Астерас». 2 января 2016 года он забил свой первый гол за клуб в ворота «Пантракикоса». 5 января 2016 года, через несколько дней после своего дебютного гола за клуб в греческой Суперлиге, он забил потрясающий гол в выездной игре в ворота «Ларисы» в розыгрыше Кубка Греции.

21 июля 2016 года Таксиархис Фунтас официально вернулся в «Паниониос», подписав контракт с клубом по системе 1+1. 1 июля 2017 года по взаимному соглашению «Паниониос» расторг контракт с игроком.

20 сентября 2017 года Фунтас в качестве свободного агента подписал сезонный контракт с немецким клубом «Зонненхоф Гроссаспах».

14 июля 2018 года, после сезона в Германии, Фунтас подписал контракт с австрийским клубом «Санкт-Пёльтен».

9 мая 2019 года Фунтас подписал контракт с австрийским клубом «Рапид Вена» до лето 2022 года. В прошедшем сезоне за «Санкт-Пёльтен» Фунтас сыграл в общей сложности 21 матч и забил четыре гола в сезоне. Его контракт с «Санкт-Пёльтеном» истекал в конце сезона, и «Рапид Вена» быстро схватил атакующего игрока. 4 августа 2019 года он забил свой первый гол за клуб в выездной матче против бывшего клуба «Санкт-Пёльтен», а неделю спустя он сделал дубль в ворота «Райндорф Альтах», принеся победу своей команде. 29 сентября в домашнем матче он забил гол в ворота «Хартберга». 20 октября он снова забил гол в матче против «Вольфсбергера». 15 декабря он сделал третий дубль в сезоне, в ворота «Адмирой Ваккер», что включило его в Команду недели австрийской Бундеслиге. Фунтас продолжил свой прорывной сезон на протяжении всего чемпионата.

3 февраля 2020 года болельщики «Рапида» назвали Фунтаса лучшим игроком 2019 года благодаря его отличным выступлениям в составе австрийского клуба. 16 февраля 2020 года его двенадцатый гол в сезоне был забит после ошибки соперника Таноса Петсоса в домашнем матче против «Сваровски-Тироль». 1 марта Фунтас забил второй гол в матче против «Маттерсбурга». 7 июня 2020 года, после того, как пандемия COVID-19 приостановила весь чемпионат, Фунтас забил гол в матче против «Штурм Грац». Три дня спустя он забил важный гол в выездной игре против «ЛАСК». 24 июня он забил гол с передачи Эрджана Кара, в проигранном матче 2:7 на своём поле чемпионам «Ред Буллу». 1 июля он забил в своей пятой игре подряд в ворота «ЛАСК». Фунтас в форме «Рапида» за сезон 2019/20 забил впечатляющие 19 голов, что в итоге помогло клубу получить путевку в квалификационные матчи Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, Фунтас завершил сезон третьим бомбардиром Бундеслиги, уступив только Патсону Дака (24 гола) и Шону Вейсману (30 голов).

30 августа 2020 года в своей первой официальной игре в сезона 2020/21 он сделал хет-трик в Кубке Австрии в ворота «Санкт-Йоханн».

27 января 2022 года Фунтас подписал предварительный контракт с клубом MLS «Ди Си Юнайтед». Контракт по правилу назначенного игрока до конца сезона 2024 с опцией продления на сезон 2025 должен был вступить в силу в предстоящем июле. Согласно The Washington Post общий заработок в сумму около $7 млн за три года сделал его самым высокооплачиваемым игроком клуба. Фунтас смог присоединиться к «Ди Си Юнайтед» раньше, чем предполагалось изначально, и дебютировал в американской лиге 16 апреля в матче против «Остина», в котором вышел на замену на 58-й минуте вместо Найджела Роберты. 23 апреля в матче против «Нью-Инглэнд Революшн» забил свои первые голы за «Ди Си Юнайтед», сделав дубль, а также отдал голевую передачу. 4 июля в матче против «Орландо Сити» оформил хет-трик, за что был назван игроком недели в MLS. Был отобран на Матч всех звёзд MLS 2022.

Международная 
13 июня 2015 года Фунтас дебютировал за сборную Греции в матче против Фарерских островов, это был один из худших матчей греческого футбола. Фарерские острова во второй раз обыграли Грецию в отборочном матче Евро 2016. Он вышел в игру на 81-й минуте, заменив Панайотиса Коне.

Достижения 
 
 Участник Матча всех звёзд MLS: 2022

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Лиферинг»
Игроки ФК «Грёдиг»
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Астерас»
Игроки ФК «Зонненхоф Гроссаспах»
Игроки ФК «Санкт-Пёльтен»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»